Сен-Ремі́-ла-Варе́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 100 км на схід від Нанта, 20 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Сен-Ремі-ла-Варенн, Лез-Алле, Бриссак-Кенсе, Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс, Шемельє, Кутюр, Люїньє, Сен-Сатюрнен-сюр-Луар, Сольже-л'Опіталь i Вошретьян було об'єднано в новий муніципалітет Бриссак-Луар-Обанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 379 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 971,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Ремі-ла-Варенн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара